Dell’Oro ist der Familienname folgender Personen:

 Adelio Dell’Oro (* 1948), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Karaganda
 Emilio Dell’Oro (* 1900; † unbekannt), italienischer Bobsportler 
 Italo Dell’Oro (* 1953), italienischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Galveston-Houston
 Jirka Dell’Oro-Friedl (* 1965), deutscher Hochschullehrer für Gamedesign, Spielentwicklung, Interaktionsdesign und Programmierung
 Pietro Dell’Oro (* 1899; † unbekannt), italienischer Boxer 

Siehe auch:
 Monte dell’Oro, kleine Insel in der nördlichen Lagune von Venedig